Hugo Miguel Fernandes Vieira, calciatore portoghese classe 1976
Hugo Filipe da Costa Vieira, calciatore portoghese classe 1988